Шенн (, ) — фамилия немецкого происхождения. 

Известные носители:
 Шенн, Брэйден (род. 1991) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Шенн, Люк (род. 1989) — канадский хоккеист, защитник.

См. также 
 Шен
 Шень
 Шён
 Шэн
 Ле-Шен
 Шене

Примечание